Rülf ist der Familienname folgender Personen:
 Gutmann Rülf (1851–1915), Landesrabbiner des Herzogtums Braunschweig
 Isaak Rülf (1831–1902), Rabbiner und jüdischer Politiker in Memel, dann in Bonn
 Moritz Rülf (1888–1942), deutscher Lehrer und jüdischer Prediger
 Schlomo Friedrich Rülf (1896–1976), deutscher Rabbiner, Schriftsteller und Schulleiter in Israel, Sohn von Gutmann Rülf